Джермук 2009 — пятый турнир серии Гран-при 2008-2009 годов, проходил в Джермуке с 8 по 24 августа.

 Категория: XIX-я (средний рейтинг 2717,86)
 Главный судья:  Dirk De Ridder
 Судья: Армен Никогосян

Регламент турнира 
Контроль времени: 2 часа на 40 ходов, 1 час на следующие 20 ходов, 15 минут на окончание партии и 30 секунд добавления на ход, начиная с 61-го хода.

Участники 

 Рейтинги даны на июль 2009

Движение по турам

Таблица

Ссылки 
 Официальная страница
 Джермук 2009 на сайте ChessPro.ru

Гран-при ФИДЕ
Август 2009 года
2009 год в шахматах
Джермук
Международные соревнования по шахматам в Армении
Спорт в Армении в 2009 году